Martinjak steht für:

 Martinjak (Cerknica), Siedlung in der Gemeinde Cerknica, Slowenien

Personen:
 Miroslav Martinjak (* 1951), kroatischer Kirchenmusiker, Komponist und Hochschullehrer
 Predrag Martinjak (Künstlername P’eggy; * 1973), kroatischer Popmusiker